Bei den VII. Südpazifikspielen 1983 in Westsamoa wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen elf Mannschaften teil. Die Spiele wurden im September 1983 in Apia ausgetragen. Gespielt wurde in drei Gruppen à vier bzw. drei Teams. Die Nördlichen Marianen wurden bereits vor Beginn des Turniers ausgeschlossen. Vorgesehen war, dass zwei Gruppensieger direkt das Halbfinale erreichen und der dritte Gruppensieger (Wallis und Futuna) mit den drei Gruppenzweiten zwei Viertelfinalspiele bestreiten sollten. Letztlich wurden die Halbfinalteilnehmer jedoch anders ermittelt.

Tahiti gewann zum vierten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}
* Erstes Länderspiel von Niue.

Gruppe C 

|}

|}
* Es fehlen die Tore des Spiels Salomonen vs. Vanuatu.

Finalrunde

Viertelfinale 
Die drei Sieger und der Verlierer mit der besten Tordifferenz über das gesamte Turnier qualifizierten sich für das Halbfinale.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1983 auf rsssf.com (engl.)

1983
Sudpazifikspiele 1983
Sportveranstaltung in Samoa